UKCC steht für:
 UK Coaching Certificate, offizielles Trainerzertifikat von UK Coaching, dem britischen Berufsverband für Sporttrainer
 United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting, vormaliger Name des Nursing and Midwifery Council, der regulatorischen britischen Körperschaft des öffentlichen Rechts für Krankenpflegende und Hebammen
 Flughafen Donezk (ICAO-Code), ukrainischer Flughafen

Abkürzung